Rigdon ist der Familienname folgender Personen: 

 Sidney Rigdon (1793–1876), US-amerikanischer mormonischer Geistlicher
 Tina Rigdon (* 1978), US-amerikanisches Fitness-Model und -Trainerin